Easterly ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Easterly (* 1953), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Easterly (* 1957), US-amerikanischer Ökonom

Sonstiges:
 Easterly (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten